Emanuele ist der Familienname folgender Personen:

 Enzo Emanuele (* 1977), italienischer Arzt
 Uli Emanuele (1985–2016), italienischer Basejumper
Emanuele ist als alleiniger männlicher Vorname eintragungsfähig (StAZ 2006, 171)

Siehe auch:
 Emmanuelle
 Emmanuelle (Vorname)